Portenau ist
der deutsche Name für die italienische Stadt Pordenone
davon abgeleitet der Name des aus der Gegend der Stadt stammenden Franziskaners Odorich von Portenau